Илона Кикбуш (нем. Ilona Kickbusch; род. 27 августа 1948 года в Мюнхене, Германия) — немецкий учёная, признанная во всём мире за её вклад в развитие идеи здорового образа жизни и глобального здравоохранения. Является приглашённым профессором в Женевском институте международных отношений.

Обзор карьеры 
Илона Кикбуш окончила Констанцский университет в Германии, получив степень доктора философии в политологии (1981). Она способствовала первым научным исследованиям в Германии в сфере охраны здоровья потребителя, а также продвигала идею самопомощи и движения за женское здоровье. После присоединения ко Всемирной организации здравоохранения (1981—1998) она возглавила Глобальную Программу Охраны Здоровья, и впоследствии занимала руководящие посты на региональном и глобальном уровнях организации. В 1998 году Илона Кикбуш перешла на работу в Йельский университет, где с 1998 по 2004 гг. возглавляла новую Глобальную Программу Охраны Здоровья в Йельской высшей школе здравоохранения. Вернувшись в Европу, занимала руководящие посты председателя междисциплинарного Мирового форума демографии и старения в городе Санкт-Галлен (2005), директора Глобальной программы охраны здоровья (2008) в Женевском институте международных отношений и председателя программы «Global Health Europe» (2009), а также являлась членом исполнительного совета фонда «Careum» в Швейцарии (2009). Она регулярно преподаёт в ряде академических учреждений, включая Университет Санкт-Галлена в Швейцарии.

Подробное описание карьеры Илоны Кикбуш можно найти здесь  (на английском языке).

Инновации в политике и исследованиях 

Илона Кикбуш консультирует организации, правительственные учреждения и частный сектор в области политики и стратегии охраны здоровья на национальном, европейском и международном уровнях. Широко публикуется, состоит в нескольких консультационных советах, как в академических, так и политических. Имеет множество наград за инновации в области здравоохранения. Является признанным лидером в этой области, глубоко приверженным принципам глобальной ответственности, расширения возможностей и учета интересов здравоохранения во всех направлениях политики (Health in All Policies, HiAP). Илону Кикбуш можно отнести к ключевым политикам, двигающим развитие социальной гигиены и организации здравоохранения по целому ряду существенных направлений. Ниже приведены некоторые основные события её карьеры.

Здоровый образ жизни — Здоровое общество 
Илона Кикбуш сделала блестящую карьеру во Всемирной организации здравоохранения как на региональном, так и на глобальном уровнях. В 1986 году была ответственной за Оттавскую хартию за здоровый образ жизни (Ottawa Charter for Health Promotion) — основополагающий документ в области здравоохранения, а также за последующие глобальные конференции по здоровому образу жизни. Кроме того, в 2005 году принимала участие в разработке Бангкокской хартии по укреплению здоровья в глобализованном мире (Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World), а в 2011 году работала в консультативной группе Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья (World Conference on Social Determinants of Health). Была основателем и главным редактором журнала Health Promotion International (Oxford University Press), а позднее заняла место председателя редакционной коллегии журнала. Всегда активно развивала как стратегии практического внедрения (например, при разработке швейцарского закона по охране здоровья и профилактике заболеваний), так и теоретические основы здорового образа жизни, в которые внесла свой вклад, разработав концепцию «здорового общества» и исследуя взаимосвязи между здоровьем и современностью и инновационные подходы к управлению здравоохранением на национальном и глобальном уровнях. Она возглавила авторский коллектив так называемых «белых книг»: ‘The challenge of addiction’ (‘Проблема склонности’) и ‘The food system: a prism of present and future challenges for health promotion and sustainable development’ (‘Продовольственная система: настоящие и будущие проблемы через призму охраны здоровья и устойчивого развития’), а также вовлечена в работу над политическим глоссарием ‘Learning for well-being’ (‘Обучение благополучию’).

Учёт интересов здравоохранения во всех направлениях политики — Управление здравоохранением — Политические инновации в интересах здравоохранения 

В 2007 году Илона Кикбуш была назначена «Аделаидским Мыслителем» в тематической области «Здоровые общества» по приглашению премьера Южной Австралии. Занимая эту должность, разработала особый подход «Объектив здоровья» для анализа учета интересов здоровья во всех направлениях политики; к настоящему времени подход применяется в Южной Австралии уже в течение нескольких лет. Активно публикуется и широко консультирует относительно аналитических подходов HiAP, считается одним из мировых лидеров в данной области. Продолжает заниматься серией практических проектов, связанных с учетом интересов здравоохранения. Провела исследование для Европейского регионального бюро ВОЗ по теме «Управление здравоохранением в 21-м веке». Это одно из ключевых исследований, посвященных новой европейской политике в области здравоохранения — Health 2020. Занималась планированием Глобальной конференции по укреплению здоровья — 2013, нацеленной на учёт интересов здравоохранения во всех направлениях политики. Участвует в ряде консультационных органов по изучению социальных детерминант здоровья.

Демография и гендерные вопросы 
Илона Кикбуш разработала особый подход, связанный с параметрами отлаживания программ укрепления здоровья; она является инициатором таких программ в этой области, как здоровые города, способствующие укреплению здоровья школы и больницы, здоровые рабочие места, здоровье в тюрьмах. Многие из этих сетевых объединений приобрели глобальный характер и оказались весьма устойчивыми. Она явилась инициатором исследования «Поведение детей школьного возраста касательно здоровья», которое стало глобальным «золотым стандартом» для измерения здоровья детей и молодежи. Явилась также инициатором программы «Здоровое старение» в штаб-квартире ВОЗ и продолжает активно работать в этой области в качестве председателя междисциплинарного Мирового Форума Демографии и Старения в городе Санкт-Галлен. Всегда занимала активную позицию в области здоровья и прав женщин, явилась инициатором первого сравнительного исследования Всемирной организацией здравоохранения здоровья женщин в Европе — «Счётчик женского здоровья» (Women’s Health Counts).

Медицинская грамотность 
Илона Кикбуш стала лидером в разработке концепции медицинской грамотности и стремится к её укреплению путём целого ряда исследований и программ. По её инициативе был выполнен проект ЕС «Обзор медицинской грамотности в Европе», его результаты были представлены в 2011 году. Отстаивает позицию вовлечения граждан в здравоохранение, способствовала созданию новой Европейской сети по расширению прав и возможностей пациентов (European Network On Patient Empowerment — ENOPE). На основе её предложений союзы медицинской грамотности были созданы в Южной Австралии и Швейцарии. Также она работает над написанием учебника по медицинской грамотности (на немецком языке) и готовит ведущую публикацию для ВОЗ.

Управление глобальным здравоохранением 
Во время работы в Йельском университете Илона Кикбуш возглавляла подразделение Глобального здравоохранения — одну из первых программ в этой области, а также Школу здравоохранения. Внесла значительный вклад в формирование концепции глобального здравоохранения, в особенности занимаясь анализом управления глобальным здравоохранением, а также возглавляла масштабную программу Фулбрайта под названием «Здоровье в мире без границ». На сегодняшний день является одним из признанных лидеров в области управления глобальным здравоохранением; является автором важных предложений относительно участия многих заинтересованных сторон как в самой ВОЗ, так и с привлечением партнерских подходов к управлению глобальным здравоохранением, включая предложение по Комитету С на Всемирной ассамблее здравоохранения. Внесла весомый вклад в политику ЕС по глобальному здравоохранению, а также в высокоинновационную внешнюю политику Швейцарии в области здравоохранения. Также выступила инициатором создания Европейского института глобального здравоохранения (Global Health Europe) — мозгового центра, направленного на укрепление европейского голоса в глобальном здравоохранении.

Дипломатия глобального здравоохранения 
Илона Кикбуш внесла значительный вклад в новую область дипломатии глобального здравоохранения и разработала уникальный подход к обучению руководителей в этой области, который получил значительную поддержку со стороны Фонда Рокфеллера. Программные курсы регулярно проводятся в Женеве, а также были проведены в Китае, Индонезии, Кении, США и Канаде в сотрудничестве с местными партнерами. Илона Кикбуш имеет много публикаций на эту тему (в том числе учебник по дипломатии глобального здравоохранения), а также по более широким вопросам глобального здравоохранения и внешней политики. Является членом ряда политических объединений в этой области, включая Объединение дипломатии глобального здравоохранения — Global Health Diplomacy Network (GHD-NET). Является редактором (совместно с Tom Novotny) серии книг по дипломатии глобального здравоохранения, опубликованных в издательстве World Scientific.

Международные награды 
 CYWHS Oration, Adelaide, Australia
 Honorary doctorate, Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden
 Leavell Lecture, awarded by the World Federation of Public Health Associations
 Aventis Pasteur International Award, awarded by the Canadian Public Health Association to recognise contributions to international health
 Andrija Stampar Award and medal for lifelong distinguished service to public health, awarded by the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)
 Salomon-Neumann Medal for major contributions to social medicine, awarded by the German Society for Social Medicine
 Special Meritorious Gold Medal, awarded by the Province of Vienna, Austria, for special contributions to the health of the citizens of Vienna
 Candidate of the German government for the position of Regional Director, WHO Europe
 Honorary Fellow, Faculty of Public Health Medicine, UK
 Queen Elizabeth the Queen Mother Lecture, Faculty of Public Health Medicine, UK
 VicHealth Award, awarded by the Victorian Health Promotion Foundation, Melbourne, Australia, for special contributions to health promotion
 Awarded a fellowship by the Friedrich Ebert Stiftung for PhD studies

Публикации

Книги 
 Rosskam, Ellen and Kickbusch, Ilona (eds.). Negotiating and Navigating Global Health: Case Studies in Global Health Diplomacy. New Jersey: 2011.
 Kickbusch, Ilona and Buckett, Kevin (eds.). Implementing Health in All Policies. Adelaide: 2010.
 Kickbusch, Ilona. Policy Innovation for Health.Springer, 2009.
 Bührlein, B and Kickbusch, I. (eds.). Innovationssystem Gesundheit: Ziele und Nutzen von Gesundheitsinnovationen. Karlsruhe: Fraunhofer Gesellschaft, 2008.
 McQueen, David, Kickbusch, Ilona, Potvin, Louise, Pelikan, Jürgen, Balbo, Laura and Abel, Thomas. On Health and Modernity: Theoretical foundations of health promotion. Springer, 2007.
 Kickbusch, I. Die Gesundheitsgesellschaft. Gamburg: Verlag Gesundheitsförderung, 2006.
 Geene, Raimund, Kickbusch, Ilona and Halkow, Anja (eds.). Prävention und Gesundheitsförderung — eine soziale und politische Aufgabe. Berlin: Gesundheit Berlin, 2005.
 Kickbusch, Ilona, Hartwig, Kari and List, Justin (eds.). Globalization, Women, and Health in the 21st Century. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
 Kickbusch, Ilona and Badura, Bernhard (eds.). Health Promotion Research: Towards a New Social Epidemiology. European Series No. 37. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1991.
 Kickbusch, Ilona. Good Planets are Hard to Find. WHO Healthy Cities Paper No. 5. Copenhagen: 1989.
 Kickbusch, Ilona, Anderson, Robert, Davies, John K., McQueen, David V. and Turner, Jill (eds.). Health Behaviour Research and Health Promotion. Oxford: Oxford University Press, 1988.
 Kickbusch, Ilona. Die Familialisierung der weiblichen Arbeit: Zur strukturellen Ähnlichkeit zwischen bezahlter und unbezahlter Frauenarbeit. Konstanz: 1987.
 Kickbusch, Ilona and Riedmüller, Barbara (eds.). Die arme Frauen, Frauen im Wohlfahrtsstaat. Sammelband mit internationalen Beiträgen. Introduction (with Riedmüller, B.): ‘Theoretische Perspektiven einer Sozialpolitikanalyse’ and ‘Familie als Beruf — Beruf als Familie: Der segregierte Arbeitsmarkt und die Familialisierung der weiblichen Arbeit’ (on female paid and unpaid labour). Frankfurt: Suhrkamp, 1984, pp. 7–13 and pp. 163–178.
 Kickbusch, Ilona and Hatch, Stephen (eds.). Self-help and Health in Europe: New Approaches in Health Care. Introduction: ‘A Reorientation of Health Care’, and Conclusion: ‘Making a Place for Self-help’ (both with Stephen Hatch). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1983.
 Kickbusch, Ilona and Trojan, Alf (eds.). Gemeinsam sind wir stärker, Selbsthilfegruppen und Gesundheitssicherung (on self-help groups). Frankfurt: Fischer Alternativ, 1981.

Избранные статьи 
 Global health diplomacy: how foreign policy can influence health’ in British Medical Journal, Volume 342: 2011.
 ‘Global Health Diplomacy and Peace’ (with Paulo Buss) in Infectious Disease Clinics of North America, 25(3): 2011, pp. 601–610.
 Kickbusch, Ilona, Hein, Wolfgang and Silberschmidt, Gaudenz. ‘Addressing global health governance challenges through a new mechanism: the proposal for a Committee C of the World Health Assembly’ in The Journal of Law, Medicine & Ethics, Fall: 2010, JLME 38.3.
 ‘Moving Global Health Governance forward’. Chapter 15 in Buse et al., Making Sense of Global Health Governance: A Policy Perspective. Palgrave MacMillan, 2009.
 ‘Global Health Diplomacy: the new recognition of health in foreign policy’ (with Christian Erk). Chapter 10 in Clapham, Andrew, Robinson, Mary and Hangartner, Salome (eds.), Realizing the right to health. 2009.
 European Perspectives on Global Health: A Policy Glossary (with Graham Lister and David Gleicher). Brussels: European Foundation Centre. Reworked and updated in 2009. Available at www.globalhealtheurope.org
 ‘In search of the public health paradigm for the 21st century: the political dimensions of public health’ in Portuguese Journal of Public Health. 25th Anniversary Supplement Issue: Current public health challenges. Lisbon: 2009, pp. 11–19.
 ‘Health Promotion’ (Mittelmark, Kickbusch, Rootman, Scriven and Tones) in Heggenhougen, H.K. and Quah, S.R. (eds.), International Encyclopedia of Public Health, Vol. 3. Oxford: Academic Press, 2008, pp. 225–240.
 ‘Health Governance: The Health Society’ in Kickbusch, McQueen et al. (eds.), Health and Modernity: Theoretical Foundations of Health Promotion. Springer, 2007, pp. 144–161.
 ‘Health promotion — Not a tree but a rhizome’ in O’Neill, M. et al. (eds.), Health promotion in Canada: Critical perspectives. (Second edition). Toronto: 2007.
 ‘Global health diplomacy: training across disciplines’ (with Thomas E. Novotny, Nico Drager, Gaudenz Silberschmidt and Santiago Alcazar) in Bulletin of the World Health Organization, 85(12): 2007, pp. 971–973.
 ‘Global health diplomacy: the need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health’ (with Gaudenz Silberschmidt and Paulo Buss) in Bulletin of the World Health Organization, 85(3): 2007, pp. 230–232.
 ‘Health and Wellbeing’ in Marinker, Marshall (ed.), Constructive Conversations about Health. Radcliffe, 2006, pp. 31–40.
 ‘Health Literacy: Towards active health citizenship’ (with Daniela Maag) in Sprenger, M. (ed.), Public health in Österreich und Europa. Festschrift Horst Noack. Graz: 2006, pp. 151–158.
 Navigating Health: The Role of Health Literacy (with Suzanne Wait and Daniela Maag). London: Alliance for Health and the Future, 2006.
 ‘Perspectives in health promotion and population health’ in American Journal of Public Health, March, 93(3): 2003, pp. 383–388.
 ‘Global Health Governance: some new theoretical considerations on the new political space’. Chapter in Lee, K. (ed.), Globalization and Health. London: Palgrave, 2003, pp. 192–203.
 ‘Influence and opportunity: Observations on the US role in global public health’ in Health Affairs, 21(6): 2002, pp. 131–141.
 ‘Global influences and global responses: international health at the turn of the 21st century’ (with Kent Buse). Chapter in Merson, M.H., Black, R.E. and Mills, A.J. (eds.), Handbook of International Public Health. Aspen Publishers, 2001, pp. 701–737.
 ‘The development of international health policies: accountability intact?’ in Social Science & Medicine, 51: 2000, pp. 979–989. (Reprinted in Kirton, John (ed.), Global Health, Library of Essays in Global Governance series. Ashgate, 2009.)
 ‘Partnerships for health in the 21st century’ (with Jonathan Quick) in World Statistics Quarterly, 51(1): 1998, pp. 68–74.
 ‘Research for Health: Challenge for the Nineties’ (with Kathryn Dean) in Araki, Shunichi (ed.), Behavioral Medicine: An integrated biobehavioral approach to health and illness. Amsterdam: Elsevier, 1992, pp. 299–308.
 ‘Self-care in Health Promotion’ in Social Science & Medicine, 29: 1989, pp. 125–130.

Ссылки 
 http://www.kickbusch-health-consult.com 
 https://archive.is/20130116044304/http://www.careum.ch/team3
 https://web.archive.org/web/20120203213121/http://graduateinstitute.ch/globalhealth/page3990.html
 https://web.archive.org/web/20080523152118/http://www.gesundheitsgesellschaft.de/die-gesundheitsgesellschaft/presse/rosenbrock.shtml

Примечания 

Политологи Германии